

Geografia 

Treviso – capoluogo dell'omonima provincia;
Treviso Bresciano – comune italiano in provincia di Brescia;
Treviso – comune brasiliano nello Stato di Santa Catarina.

Sport 
Football Club Treviso – società calcistica di Treviso;
Benetton Rugby Treviso – società rugbistica di Treviso.

Persone 
 Treviso – cognome italiano
Girolamo da Treviso il Vecchio (1451-1497) – pittore italiano